Parsifal je lahko:
 Parsifal (ime)
 Parsifal - oseba iz mita o kralju Arturju
 Perceval ali zgodba o Gralu (Chrétien de Troyes) - roman Chrétiena de Troyesa
Parzival - roman Wolframa von Eschenbacha
Parsifal - opera Richarda Wagnerja